Barawa bezeichnet:
 Baraawe, die Stadt im Süden Somalias in der Region Shabeellaha Hoose

Barawa ist der Name folgender Personen:
 Barawa Gyeltshen Pelsang (tib.  'ba' ra ba rgyal mtshan dpal bzang, 1310–1391), Gelehrter der Oberen Drugpa-Kagyü-Tradition und Gründer der Barawa-Kagyü-Tradition
Weiteres:
 Barawa (Schiff)